Fomitchella inchoata är en ringmaskart som beskrevs av Yang och He 1985. Fomitchella inchoata ingår i släktet Fomitchella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
inchoata